Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 146-os, továbbá 146A és 146E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 146-os busz (Budapest)
 146A busz (Budapest)
 146-os busz (Budapest, 1979–2008)megszűnt

 146-os busz (Debrecen)
 146E busz (Debrecen)megszűnt